La palabra garrafa puede hacer referencia a:

garrafa de gas: tanque de gas para el reparto domiciliario de gas.
garrafa de plástico.
garrafa: recipiente fabricado de vidrio o cristal grueso y cuello ancho utilizado para el transporte y almacenamiento de líquidos; también denominado «damajuana».
 garrafón: alcohol adulterado, llamado también «alcohol de garrafa», «garrafina» o «garrafón».
Garrafa: automóvil de carreras, de origen argentino, montado sobre la base de un Kaiser Bergantín y con motor Chevrolet, diseñado para correr en las competencias de Turismo Carretera. Fue conducido por el piloto ítaloargentino Andrea Vianini (1942-).
 Garrafa (1974-1975): programa de televisión protagonizado por el actor argentino Jorge Porcel, emitido por el Canal 13 de Buenos Aires.